Sandre peut désigner plusieurs éléments :

Faune 
 le sandre, poisson d’eau douce ;
 le sandre canadien, poisson d’eau douce apparenté au précédent ;

Code ou Acronyme 

 Le SANDRE est un service administratif français lié au système d’information sur l’hydrographie.

Prénom 
 Le prénom Sandre est un hypocoristique du prénom Alexandre.

Patronyme 
 Yves Sandre (1913-2012), un écrivain, poète français.

Pseudonyme 

 Didier Sandre (1946-), acteur et metteur en scène français ;
 Thierry Sandre (1891-1950), un écrivain, poète et essayiste français.

Architecture 
 Le château de la Sandre château situé sur la commune française du Change en Dordogne.

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme